Авл Постумий (; IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Постумиев. Диодор Сицилийский называет его одним из консулов 328 года до н. э. наряду с неким Публием Корнелием. В то же время согласно Ливию консулами этого года были Публий Плавтий Прокул и Публий Корнелий Скапула.

Больше об Авле Постумии ничего не известно.

Примечания 

Постумии